Bengt Pleijel ist der Name folgender Personen:

*  Bengt Pleijel (Journalist) (1915–2002), schwedischer Journalist 
 Bengt Pleijel (Theologe) (1927–2020), schwedischer lutherischer Theologe